На́зиевское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Кировского района Ленинградской области.

Административный центр — пгт Назия.

Глава поселения — Вавилов Александр Серафимович. Глава администрации (и.о.) — Басков Сергей Петрович.

Местоположение 
Назиевское городское поселение расположено на востоке Кировского района.

Граничит:
 на севере — с Суховским сельским поселением и Ладожским озером
 на востоке — с Шумским сельским поселением и Киришским районом Ленинградской области
 на юге — с Киришским районом Ленинградской области
 на западе — со Мгинским городским поселением и Путиловским сельским поселением
По территории поселения проходят автодороги:
  () «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск)
  (Подъезд к станции Жихарево)
  (Войпала — Горная Шальдиха)
  (Назия — Карловка)
  (Мучихино — Назия)
  (Назия — Рабочие посёлки №1 и № 2)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 40 км.

По территории поселения проходит железнодорожная линия Санкт-Петербург — Волховстрой.

История 
1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 100-оз от 29 ноября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Назиевское городское поселение, в которое вошли посёлок Назия и территории, подчинённые поселковой администрации.

Население

Состав 
В состав Назиевского городского поселения входят 15 населённых пунктов:

Экономика

Примечания

Ссылки 
 Назиевское городское поселение. Официальный сайт.

Муниципальные образования Кировского района (Ленинградская область)
Городские поселения Ленинградской области